Anderson Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Anderson Pond (Alabama), im Limestone County
 Anderson Pond (Florida), im Washington County
 Anderson Pond (Georgia), im Washington County
 Anderson Pond (Maine), im Hancock County
 Anderson Pond (Michigan), im Marquette County
 Anderson Pond (New Hampshire), im Sullivan County